E48 oder E 48 steht für:
 Europastraße 48, eine Fernstraße von Schweinfurt in Bayern nach Prag in Tschechien
 HMS E48, ein britisches U-Boot
 eine Normreihe der DIN IEC 60063 in der Elektrotechnik, zum Beispiel für Widerstände; siehe E-Reihe
 die Abkürzung der int. Maßeinheit "Service Unit" nach der Recommendation No. 20 - Codes for Units of Measure Used in International Trade der UNECE 

E48